Aleksandra Petrovna Lanskaja – nobildonna russa
 Natal'ja Nikolaevna Gončarova (Lanskaja) – moglie del poeta e scrittore russo Aleksandr Sergeevič Puškin
 Alena Lanskaja – cantante bielorussa